Lexington Airport kan avse:

 Lexington Airport (Oregon) i Lexington, Oregon, USA (FAA: 9S9).
 Lexington Municipal Airport i Lexington, Missouri, USA (FAA: 4K3).

Flygplatser i platser med namnet Lexington:

 Blue Grass Airport i Lexington, Kentucky, USA (FAA/IATA: LEX).
 C. A. Moore Airport i Lexington, Mississippi, USA (FAA: 19M).
 Davidson County Airport i Lexington, North Carolina, USA (FAA: EXX).
 Jim Kelly Field i Lexington, Nebraska, USA (FAA/IATA: LXN).
 McCaslin Airport i Lexington, Missouri, USA (FAA: O44).